La Colorada bezeichnet:

einen Ort in Spanien, siehe La Colorada (Navia)
einen Ort in Mexiko, siehe La Colorada (Mexiko)
einen Ort in El Salvador, siehe La Colorada (El Salvador)

Siehe auch:
 Colorada